Im Keller steht für:

 Im Keller (Buch), Autobiografie von Jan Philipp Reemtsma aus dem Jahr 1997
 Im Keller (2014), österreichischer Dokumentarfilm von Ulrich Seidl aus dem Jahr 2014